Amicalola bezeichnet

in den Vereinigten Staaten:
 Amicalola Creek, Fließgewässer in Georgia
 Amicalola Falls State Park, State Park in Georgia
 Amicalola Falls, Wasserfälle in Georgia
 Amicalola (Georgia), Ort in Georgia
 Amicalola Lake, Stausee in Georgia
 Amicalola Mountain, Berg in Georgia
 Little Amicalola Creek, Fließgewässer in Georgia